En España el término Altomira puede referirse:

A la sierra de Altomira, cadena montañosa situada entre las provincias de Guadalajara y Cuenca.
A la montaña llamada Altomira, alto en la sierra de Altomira.
A la ermita de Nuestra Señora de Altomira, pequeño templo católico situado en lo alto del Altomira.